Roman (película) o Román (película) puede referirse a: 

 Roman, película estadounidense de 2006, dirigida por Angela Bettis;
 Román, película argentina de 2018 dirigida por Eduardo Meneghelli.